2 miejscowości w Polsce: 
 Przyjma – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Przyjma – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina